Tappo – congegno utilizzato per chiudere l'apertura di un contenitore
 Tappo a corona – tipo di tappo per bottiglia metallico
 Tappo di sughero
 Tappo – personaggio di Winnie the Pooh
 Tappo – gioco di carte popolare italiano
 Tappo – file o archivio tappo
 Spinella Tappo – personaggio della serie di romanzi Artemis Fowl
 Tappo – persona di bassa statura
 Tappo - Cucciolo in un mare di guai (Trouble) – film del 2019 diretto da Kevin Johnson